Карив — фамилия. Известные носители:

 Карив, Авраам (1900—1976) — писатель на иврите.
 Карив, Аркан (1963—2012) — израильский и российский журналист, телеведущий, писатель.
 Карив, Ицхак (1902—1999) — израильский политик, мэр Западного Иерусалима в 1952—1955 годах.

См. также